El nombre de Julio González puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Julio González Pellicer (1876-1942), escultor español.
 Julio González Martín (1910-2001), arquitecto español.
 Julio González González (1915-1991), historiador medievalista español.
 Julio González Campos (1932-2007), jurista español.
 Julio González Cabello (1950-), periodista deportivo paraguayo.
 Julio González Pérez, (1952-), entrenador de fútbol español.
 Julio González Gabarre, (1952-), cantante español de rumba, en el grupo Los Chichos.
 Julio González Montemurro, (1953-), futbolista uruguayo.
 Carlos Julio González, (1963-), político colombiano miembro del Partido Liberal.
 Julio Carlos González (n/d), abogado argentino.
 Julio José González (1991-), futbolista mexicano.